Simamphicyon (Симамфикион — „равноноси Амфикион”) је изумрли род плацентални сисара из кладуса Carnivoraformes, који је у периоду од средњег до касног еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Simamphicyon helveticus је била мали копнени сваштојед који је посједовао робусно тијело слично псима и представницима породице Amphicyonidae, кратке и снажне ноге, и дуги реп.

Систематика

Историја класификације 
Род Simamphicyon је у прошлости био уврштаван унутар изумрле породице Amphicyonidae и сма сматран је за најранијег представника ове групе сисара. Касније је овај род био уврштаван у породице Viverravidae и Miacidae.. У истраживању из 2016. године, утвршено то да овај род припада кладусу Carnivoraformes.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Simamphicyon.

Временска распрострањенст рода Simamphicyon унутар кладуса Carnivoraformes

Види још 
 Класификација сисара
 Carnivoraformes
 Miacidae

Референце 

†
Изумрли сисари Европе